Ray Fisher peut faire référence à : 
 Ray Fisher (1987-), joueur de football américain.
 Ray Fisher, acteur américain.